Never Say Die peut faire référence à :

Cinéma 
 Never Say Die, film américain de 1924 ;
 Never Say Die, film américain de 1939 ;
 Never Say Die, film américain de 1988 ;
 Never Say Die, film américain de Yossi Wein sorti en 1994 ;
 Never Say Die, comédie chinoise réalisée par Song Yang et Zhang Chiyu, sortie en 2017.

Littérature 
 Never Say Die, roman de Anthony Horowitz.

Musique 
 Never Say Die!, album de Black Sabbath ;
 Never Say Die: The Pre-Album, album de Big Shug.

Sport 
 Devise de l'équipe d'Australie féminine de football depuis .

Homonymie de titre